Czeija ist der Familienname folgender Personen:

 Karl August Czeija (1843–1909), österreichischer Unternehmer
 Oskar Czeija (1887–1958), österreichischer Rundfunkpionier